Engleski Liga kup je englesko nogometno natjecanje. Natječu se 92 momčadi, 20 klubova iz Premier liga te 72 kluba iz Football lige koja organizira natjecanje. Pobjednik Liga kupa kvalificira se za Kup UEFA. Igra se po jedna utakmica u kupskom sistemu, osim u polufinalu, kada se igraju dvije. Natjecanje se
održava od 1960. a najuspješniji klub je Liverpool FC s osam naslova. 
 
Liga kup je manje prestižan od FA kupa, te često najveći klubovi, poput Manchester Uniteda i Arsenala igraju se pričuvnim sastavima.

Finala 1961–1966 (dvije utakmice)

Finala od 1967. (jedna utakmica) 

Uputa: * znači nakon produžetaka

Pobjednici

Klubovi s jednim naslovom

 Blackburn Rovers, Leeds United, Luton Town, Middlesbrough, Oxford United, Queens Park Rangers, Sheffield Wednesday, Stoke City, Swindon Town, West Bromwich Albion, Swansea City

Everton, West Ham, Bolton Wanderers, Sunderland i Southampton su klubovi koji su dvaput igrali u finalu, a nisu osvojili naslov.

Vanjske poveznice 
 Službena stranica

Liga kup